Педагоги́ческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Педагогическая улица — улица в Москве.
 Педагогическая улица — улица в Екатеринбурге.

Украина 
 Педагогическая улица — улица в Горловке.
 Педагогическая улица — улица в Днепре.
 Педагогическая улица — улица в Донецке.
 Педагогическая улица — улица в Макеевке.
 Педагогическая улица — улица в Одессе.

Источник: :Яндекс.Карты.